Сен-Клеман (фр. Saint-Clément) — ряд муніципалітетів у Франції.

Клема́н () — прізвище французького походження.

 Жеремі Клеман (;  26 серпня 1984) — французький футболіст, півзахисник клубу «Сент-Етьєн».
 Рене Клеман (; 18 березня 1913, Бордо — 17 березня 1996, Монте-Карло) — французький кінорежисер, фільми якого визначали обличчя післявоєнного французького кінематографа до настання «Нової хвилі».